

Sigle 
 Genetic programming  – programmazione genetica
 Göteborgs-Posten  – quotidiano svedese
 Gran Premio
 Guitar Pro

Codici 
 GP – codice vettore IATA di Gestair
 GP – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guadalupa
 GP – codice ISO 3166-2:FR della Guadalupa (Francia)
 GP – codice ISO 3166-2:LR della contea di Gbarpolu (Liberia)
 GP – codice ISO 3166-2:MU di Grand Port (Mauritius)

Informatica 
 .gp  – dominio di primo livello della Guadalupa
 GP  – gioco di ruolo per personal computer

Mineralogia 
 Gp – abbreviazione di gesso

Musica 
 GP  – album di Gram Parsons del 1973

Sport 
 GP – nelle statistiche del baseball e del softball, partite giocate (games played)

Altro 
 G.P. – prima motocicletta prodotta dalla Moto Guzzi (dalle iniziali di Guzzi-Parodi)
 GP – targa automobilistica di Göppingen (Germania)
 GP publishing  – Casa editrice di fumetti

Note